«После дождя» — название произведений искусства:

Фильмы 
 «» / Ame agaru / When the Rain Lifts — японский фильм 1999 года режиссёра Такаси Коидзуми по сценарию Акиры Куросавы.
 «После дождя» () — южноафриканский фильм 1999 года режиссёра Росса Кеттла.

Картины

Песни 
 «После дождя» — песня (О. Фельцман — М. Рябинин) в исполнении ансамбля «Цветы».

Манга 
 «After the Rain» — манга, написанная и проиллюстрированная Дзюн Маюдзуки.